Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1994 war die 30. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1994; das Finale wurde im Dezember 1994 ausgespielt. Insgesamt nahmen 29 Mannschaften teil. Jokerit Helsinki gewann den Titel.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1993/94 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Wettbewerb qualifiziert. Drei Mannschaften spielten in einem Qualifikationsturnier zwei Mitglieder für die Vorrunde aus. Für die Vorrunde waren 18 Mannschaften gesetzt. Die Vorrunde bestand aus fünf Turnieren mit je vier Mannschaften. In einer Einfachrunde wurden je zwei Teilnehmer für das Halbfinale ausgespielt. Zu diesen zehn Mannschaften kamen sechs gesetzte Mannschaften. Das Halbfinale wurde in vier Turnieren mit je vier Mannschaften ausgespielt. Für das Finalturnier qualifizierten sich die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten, zwei Mannschaften waren gesetzt. Das Finalturnier wurde in zwei Vorrundengruppen mit vier Mannschaften ausgespielt. Die beiden Gruppensieger trafen im Finale aufeinander.
 Teilnehmer Qualifikationsturnier
  Energija Elektrėnai
  HK Zagreb 
  Büyükşehir Ankara
 Teilnehmer gesetzt für Vorrunde

 Teilnehmer gesetzt für Halbfinale

 Teilnehmer gesetzt für Finale
  Jokerit Helsinki (Gastgeber)
  TPS Turku (Titelverteidiger)

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde fand vom 16. bis 18. September 1994 in Zagreb in Kroatien statt.

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 7. bis 9. Oktober 1994 in fünf Gruppen ausgespielt.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Tilburg in den Niederlanden statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Budapest in Ungarn ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Riga in Lettland ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Nowy Targ in Polen ausgetragen.

Gruppe E 
Die Spiele der Gruppe E wurden in Feldkirch in Österreich ausgetragen.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde vom 11. bis 13. November 1994 ausgetragen.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Olomouc in Tschechien ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in München ausgetragen.
Der Gruppensieger Maddogs München stellte im November 1994 den Spielbetrieb ein.
Nach Ablehnungen anderer Clubs übernahm Riga den Platz der Münchener im Finalturnier.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Minsk in Belarus ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Kristianstad in Schweden ausgetragen. Ursprünglich sollten sie im Malmö Isstadion stattfinden, wurden aber wegen eines Rockkonzertes in die wesentlich kleinere Kristianstader Eishalle verlegt.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 26. bis 30. Dezember 1994 in Turku und Helsinki, Finnland ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Scorer

All-Star-Team

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 
  bei allhockey.pp.ua

Einzelnachweise 

94
Eishockeyveranstaltung 1994